Alexandre Goulley de Boisrobert (?-1727), un religieux catholique français, historien de la musique et de la littérature ;
 François Le Métel de Boisrobert (1589-1662), un poète et dramaturge français.